Xi kan syfta på:

Xi (bokstav) – en bokstav ξι i det grekiska alfabetet
Xi, Linfen – ett härad i Shanxi-provinsen i norra Kina
Xi, Xinyang – ett härad i Henan-provinsen
Xi (namn) – ett kinesiskt släktnamn, som i Xi Jinping

WP:Projekt Kina